Зване — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зване, Алоизий Исаак Мандленхози (1932—1980) — католический прелат, третий епископ Манзини с 24 января 1976 года по 10 августа 1980 года.
 Зване, Амброз (1924—1998) — политический деятель Свазиленда.
 Зване, Яфет (род. 1974 года) — южноафриканский футболист, полузащитник.